Zumpe ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Zumpe (* 1843), deutscher Architekt
 Günter Zumpe (* 1929), deutscher Bauingenieur
 Hermann Zumpe (1850–1903), deutscher Dirigent
 Johannes Zumpe (1726–1790), britischer Tafelklavierbauer
 Karl Zumpe (1924–2001) deutscher Musiker und Gewandhausdirektor
 Karl Gustav Zumpe (1819–1900), deutscher Jurist und Politiker, MdL
 Manfred Zumpe (* 1930), deutscher Architekt
 Angela Zumpe (* 1953), deutsche Malerin, Medienkünstlerin und Filmemacherin
 Michael Zumpe (* 1955), Bariton, Pianist, Dirigent und Chorleiter